Austria:
 Pühret – dzielnica Peuerbachu
 Pühret – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck